Jászonyi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Jászonyi (* um 1940), ungarischer Badmintonspieler
 Katalin Jászonyi (* um 1940), ungarische Badmintonspielerin